Чемпионат Кипра сезона 1945/46 — 9-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 6 команд. Победителем турнира стал клуб «ЭПА» из Ларнаки.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1945/1946
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1945 году
Спорт на Кипре в 1946 году